Lakewood (Zamboanga del Sur), een gemeente in de Filipijnse provincie Zamboanga del Sur;
 Lakewood (West-Australië), een spookdorp in West-Australië
 diverse plaatsen in de Verenigde Staten:
 Lakewood (Californië)
 Lakewood (Colorado), de grootste stad van deze naam
 Lakewood (Georgia)
 Lakewood (Illinois)
 Lakewood (New Jersey)
 Lakewood (New York)
 Lakewood (Ohio)
 Lakewood (South Carolina)
 Lakewood (Tennessee) 
 Lakewood (Washington)
 Lakewood Assembly, een autoassemblagefabriek van General Motors in Lakewood (Georgia)
 Lakewood Church, een megakerk in Houston